Okinawa (沖縄) je grad u Japanu u prefekturi Okinawa. Prema popisu stanovništva iz 2005. u gradu je živjelo 126.400 stanovnika.

Stanovništvo 
Prema podacima s popisa, u gradu je 2005. godiine živjelo 126.400 stanovnika.

Vanjske poveznicee

Službena stranica grada 
Gradovi u Japanu